Николай Петрович Васенин (1923—1991) — советский работник энергетики, хозяйственный деятель.

Биография 
Родился 6 января 1923 года в городе Владимире в семье офицера.

В августе 1941 года был призван в ряды Красной Армии, участник Великой Отечественной войны в 521 иптап РГК. На фронте был тяжело ранен и был демобилизован с парализованной рукой. После войны стал студентом Ивановского энергетического института (ныне Ивановский государственный энергетический университет), по окончании которого в 1950 году был направлен на Аркагалинскую ГРЭС в Магаданской области. В 1965 году Николай Васенин стал управляющим районного энергетического управления «Якутскэнерго».

Занимая пост управляющего РЭУ «Якутскэнерго» с 1965 года по 1983 год, Васенин принимал участие во многих энергетических проектах республики: при нём с угля на газ перешла Якутская ТЭЦ, были введены в работу Вилюйские ГЭС-1 и ГЭС-2, завершилось строительство Якутской ГРЭС, за пущен в эксплуатацию уникальный переход через реку Лену, который стал энергетическим мостом, связывающим электростанцию и многих потребителей заречных районов города. В Усть-Майском районе для энергоснабжения золотодобытчиков и населения появилась плавучая электростанция «Северное сияние», шло возведение Нерюнгринской ГРЭС, сооружались базы ремонтно-эксплуатационного обслуживания энергетических объектов республики.

Наряду с объектами энергетики Николай Петрович уделял внимание в создании разветвленной инфраструктуры для обеспечения труда, быта и отдыха многих тысяч работников энергосистемы. Также занимался общественной деятельностью — был членом Якутского областного комитета КПСС, депутатом Верховного Совета Якутской АССР VII, VIII, IX и X созывов от Транспортного избирательного округа Ленского района.

Умер в 1991 году.

Заслуги 
 Награждён орденами Октябрьской Революции, «Знак Почёта», Отечественной войны 2-й степени и Красной Звезды, а также медалями, в числе которых «За оборону Москвы» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Отличник энергетики и электрификации СССР, заслуженный энергетик РСФСР, заслуженный работник народного хозяйства Якутской АССР.
 Почетный гражданин Сунтарского и Таттинского улусов.

Примечания

Ссылки 
 Васенин Николай Петрович
 Круглая дата — одна на двоих!

Члены КПСС
Энергетики СССР
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Выпускники Ивановского энергетического университета
Почётные граждане Сунтарского улуса
Почётные граждане Таттинского улуса
Заслуженные энергетики РСФСР
Заслуженные работники народного хозяйства Якутской АССР
Делегаты XXVI съезда КПСС